Бюзі () - муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Атлантичні Піренеї
 Бюзі () - муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Ду